Mileševo je lahko:
 Mileševo, Prijepolje (Srbija); tudi samostan Mileševa 
 Mileševo, Bečej (Srbija)